Цвета́на — болгарское имя, образовано от глагола «цвести», означает «цветок». Родственные имена: Цвета, Цветава, Цветан (мужское имя).

Уменьшительно-ласкательные формы: Цветанка, Цвета, Цвете, Цветка, Цвята, Цвятка, Цена, Ценка, Цеца, Цецка, Чана, Чанка.

Имя Цвета также является самостоятельным, а не только уменьшительно-ласкательной формой.

Персоналии 
 Цветана Паскалева — болгарская, армянская журналистка, автор документальных фильмов.
 Цветана Пиронкова — болгарская теннисистка.

В астрономии 
 (785) Цветана — астероид, открытый в 1914 году.

Примечания 

Имена славянского происхождения
Женские имена